«Фа́уст и Мефисто́фель» () — немой короткометражный фильм Джорджа Альберта Смита. Дата премьеры неизвестна.

Сюжет 
Фауст видит призрака Мефистофеля.

Художественные особенности 
Длина плёнки — 22 метра

См. также 
 Золушка (фильм, 1898)
 Корсиканские братья (фильм, 1898)
 Святой Николай (фильм, 1898)
 Рентгеновские лучи (фильм)
 Одна голова хорошо, а четыре лучше
 Сон астронома
 Замок дьявола
 Человек с резиновой головой
 Волшебник (фильм)

Ссылки 
 

Фильмы Джорджа Альберта Смита
Короткометражные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Немые фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1898 года
Короткометражные фантастические фильмы